Köllbach ist ein Gewässername:
 Köllbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn
 Köllbach (Nagold), linker Zufluss der oberen Nagold nach Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Köllbach (Speller Aa), linker Zufluss der hier Mettinger Aa genannten Speller Aa in Mettingen